Die Ashura-Einheit ( nirou-e-Ashura) auch Ashura-Pasdaran, Ashura-Bataillon, Ashura-Corps oder Ashura-Division genannt, ist eine Einheit innerhalb der Iranischen Revolutionsgarden bestehend aus den ihnen unterstehenden Mitgliedern der Freiwilligen Miliz der Basitschi-e Mostasafan (Basiji). Der Name ist eine Anspielung auf das schiitische Trauerfest Aschura, an welchem des Martyriums des dritten Imam Hussain gedacht wird.

Entstehung und Auftrag 
Während des achtjährigen Iran-Irak-Krieges entstanden die ersten Ashura-Einheiten bestehend
aus meist jungen freiwilligen Basijis,  die erstmals 1982 bei der iranischen Gegenoffensive als Minenräumer in Himmelfahrtskommandos zum Einsatz kamen. Leiter der Ashura-Einheiten während dieser Zeit war der derzeitige Kommandeur der Iranischen Revolutionsgarden Mohammad Ali Dschafari. Die seit 1993 neu aufgestellten Ashura-Einheiten sind speziell auf die Niederschlagung von Unruhen und Aufständen im Inland ausgerichtet. Des Weiteren werden die Einheiten im Kriegsfall auf Boden und Guerillaeinsätze im Inneren und außerhalb des Iran vorbereitet. Die Mannschaftsstärke der Ashura-Einheit wird auf 17.000 Männer und Frauen geschätzt.

Literatur 
 Bahman Nirumand: Krieg, Krieg, bis zum Sieg. In: Anja Malanowski (Hrsg.): Iran-Irak. Rowohlt, Reinbek 1987, ISBN 3-499-12133-6.

Weblinks 
 Maziar Radmanesh: Calm or Storm Under Commander Jafari? In: Rooz Online. 17. September 2007 (englisch)
 Pasdaranchef kündigt einen asymmetrischen Krieg an. Honestly Concerned

Einzelnachweise 

Militär (Iran)